963 steht für:

 die natürliche Zahl 963
 die Jahre 963 n. Chr. und 963 v. Chr.
 Porsche 963, deutscher Sportwagen
 IC 963, Galaxie
 U 963, deutsches U-Boot